Ахваз () — один из 20 шахрестанов (областей) иранского остана Хузестан. Административный центр — город Ахваз.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Беви (بخش باوی)
 Хемидие (بخش حمیدیه)
Население области на 2006 год составляло 1 317 377 человек.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хузестана